Курга́нка — село в Тербунском районе Липецкой области. Входит в Кургано-Головинский сельсовет.

География 
Расположено на правом берегу реки Курганки в восьми километрах северо-западнее районного центра Тербуны.

На другом берегу реки Курганки расположена деревня Курганка.

История 
Основана в XVIII веке, впервые упоминается в документах 1778 года как сельцо Курганка. Название — по реке Курганке, имя реки — по находящимся поблизости курганам.

Население

Примечания 

Населённые пункты Тербунского района